Sangiustesi – abitanti di Monte San Giusto
Sangiustesi – abitanti di San Giusto Canavese